Schichauwerft bezeichnet folgende Werftbetriebe:

 die Schichau-Werke mit Werftbetrieben in Elbing und Danzig,
 aus der die Werft Danzig hervorging,
 die Werft Schichau Unterweser, Bremerhaven
 und die Werft Schichau Seebeckwerft, Bremerhaven